minerał należący do grupy oliwinów
 oliwin właściwy